Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Nausithoos, roi des Phéaciens et père d'Alcinoos ;
 Nausithoos, fils d'Ulysse et de Calypso ;
 Nausithoos, pilote du navire de Thésée revenant de Crète.